Ривердејл има више значења:
 Ривердејл (Вирџинија)
 Ривердејл (Калифорнија)
 Ривердејл (Џорџија)
 Ривердејл (Ајова)
 Ривердејл (Јута)
 Ривердејл (Њу Џерзи)
 Ривердејл (Илиноис)
 Ривердејл (Небраска)
 Ривердејл (Северна Дакота)
 Ривердејл (серија)